A vatta jelentései:

 Vatta, anyag
 Vatta, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében